

Избранное кино

Мировое кино 

 «Клеопатра»/Cleopatra, США (реж. Гордон Эдвардс)
 «Кровавая роза»/The Rose of Blood, США (реж. Гордон Эдвардс)
 «Ребекка с фермы Саннибрук»/Rebecca of Sunnybrook Farm, США (реж. Маршалл Нилан)
 «Брчко в Загребе» — первый хорватский игровой фильм.
 «Алмазный фонд»/Die Diamantenstiftung, Германия (реж. Йоханнес Гутер)

Фильмы Чарли Чаплина 
 «Тихая улица»/Easy Street
 «Лечение»/The Cure, др. название — The Water Cure
 «Иммигрант»/The Immigrant, др. названия — Broke / Hello U.S.A. / A Modern Columbus / The New World
 «Искатель приключений»/The Adventurer

Российское кино 
 «Аннушкино дело», (реж. А. Уральский)
 «Венчал их Сатана», (реж. Вячеслав Висковский)
 «За счастьем», (реж. Евгений Бауэр)
 «Истерзанные души»/«На суд людской», (реж. Владимир Касьянов)
 «И тайну поглотили волны», (реж. Чеслав Сабинский)
 «Как они лгут», (реж. Вячеслав Висковский)
 «Кобра капелла»/«Женщина-змея», (реж. Владимир Касьянов)
 «Козы… Козочки… Козлы», (реж. Иван Перестиани)
 «Король Парижа», (реж. Евгений Бауэр, Ольга Рахманова)
 «Набат», (реж. Евгений Бауэр)
 «Не надо крови»/«Дело Ольги Перновской», (реж. Яков Протазанов)
 «Под обломками самодержавия», (реж. Вячеслав Висковский)
 «Провокатор», (реж. Виктор Турин)
 «Прокурор», (реж. Яков Протазанов)
 «Революционер», (реж. Евгений Бауэр)
 «Сатана ликующий», (реж. Яков Протазанов)
 «Так было, но так не будет»/«Канун свободы»/«Так было до 1 марта», (реж. Николай Ларин)
 «Умирающий лебедь», (реж. Евгений Бауэр)
 «У камина», (реж. Пётр Чардынин)
 «Царские опричники»/«Из золочёных мундиров» — в арестантские халаты», (реж. Георгий Инсаров, Николай Салтыков)

Знаменательные события 
1 июня — демонстрация первого советского документального фильма «Долой 10 министров-капиталистов», оператор Александр Лемберг.

Персоналии

Родились 
 24 января — Эрнест Боргнайн, американский актёр.
 23 апреля — Георгий Вицин, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1990).
 16 мая — Джордж Гейнз, американский актёр.
 10 июля — Александр Ренков, советский кинооператор.
 18 августа — Журахон Рахмонов, советский актёр театра и кино, заслуженный артист УзССР (1974).
 7 ноября — Пётр Чернов, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1976).
 5 декабря — Людмила Александровская, советский художник кино.

Скончались 
 22 июня — умер Евгений Бауэр (род. 1865), российский режиссёр немого кино.
 20 декабря — в автомобильной катастрофе погиб Эрик Кэмпбелл () (род. в 1879), комический актёр эпохи немого кино, знаменитый «Голиаф» Чаплина.

Ссылки 
 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 Российская империя